Annunziate "Rosse", ordine monastico fondato da Giovanna di Francia.
 Annunziate "Turchine", ordine monastico fondato a Genova da Maria Vittoria De Fornari Strata.
 Annunziate "apostoliche", congregazione di suore, ramo apostolico delle Annunziate "Rosse".